Jos Vaessen (België), Belg, ex-voorzitter van voetbalclub KRC Genk 
 Jos Vaessen (Nederland),  Nederlander, onder andere voorzitter "circuit van Drenthe" en eerder van voetbalclub Vitesse